In Germania:
 Buxheim – un comune del circondario di Eichstätt in Baviera
 Buxheim – un comune del circondario della Bassa Algovia in Baviera